Пероун () — это фамилия:

  (1908—1985) — британский писатель.
  (род. 1947) — британский адмирал.
  (род. 1947) — британский адмирал.
  (1902—1982) — британский генерал-майор.
  (1897—1951) — британский дипломат.
 Пероун, Джон (1794—1882) — британский миссионер, отец троих детей.
  (1823—1904) — британский епископ, сын Джона Пероуна.
  (1863—1954) — британский подполковник, сын Джона Д. С. Пероуна.
  (1867—1948) — британский епископ, сын Джона Д. С. Пероуна.
 Пероун, Стюарт (1901—1989) — британский дипломат, сын Артура Пероуна.
 Старк, Фрейя, миссис Пероун (1893—1993) — британский писатель, супруга Стюарта Пероуна (1947—1952).
  (1824—1913) — британский архидиакон, брат Джона Д. С. Пероуна.
  (1868—1954) — британский архидиакон, сын Томаса Пероуна.
  (1826—1906) — британский священник, брат Джона Д. С. Пероуна.